Tininho – calciatore brasiliano (1977)
 Tininho – calciatore portoghese (1980)